A Primeira Divisão do Campeonato Sueco de Futebol da temporada 1985, denominada oficialmente de Allsvenskan 1985, foi a 61º edição da principal divisão do futebol sueco. O campeão foi o Malmö FF que conquistou seu 13º título na história da competição.

Classificação final

Premiação

Ligações externas 
 

1985
1985 no futebol
Desporto na Suécia em 1985